Loi sur les compagnies est le nom de plusieurs lois statutaires en droit des sociétés dans les pays de common law.

Droit par pays

Afrique du Sud
Loi sur les compagnies de 1973
Loi sur les compagnies de 2008

Botswana
Loi sur les compagnies de 2007

Brunei
Loi sur les compagnies de 1984

Canada
Loi sur les compagnies (Québec)

Inde
Loi sur les compagnies indiennes de 1882 
Loi sur les compagnies indiennes de 1913
Loi sur les compagnies de 1956
Loi sur les compagnies de 2013

Kenya
Loi sur les compagnies de 1962
Loi sur les compagnies de 2016

Malaisie
Loi sur les compagnies (1965)

Nouvelle-Zélande
Loi sur les compagnies de 1993

Royaume-Uni
Loi sur les compagnies de 1862
Loi sur les compagnies de 1928
Loi sur les compagnies de 1947
Loi sur les compagnies de 1948
Loi sur les compagnies de 1985 
Loi sur les compagnies de 2006

Singapour
Loi sur les compagnies de 1969

Droit des sociétés
Common law

en:Companies Act